Ie, um dígrafo
Imposto de Exportação, tributo federal brasileiro
Instituto de Economia da Unicamp, São Paulo, Brasil
Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Internet Explorer, um software da Microsoft
Inland Empire, região metropolitana da Califórnia, Estados Unidos 
Ie, o modelo de família nuclear japonês
Iejima, uma ilha do Japão
Ie (Okinawa), uma vila da província de Okinawa, Japão
IE Business School, escola de negócios localizada na Espanha

Desambiguações de siglas